

Musique

Chansons 
 Maybe, chanson écrite en 1926 par George et Ira Gershwin, from the musical Oh, Kay ! ;
 , chanson de 1935 d'Allan Flynn et de Frank Madden ;
 Maybe, chanson enregistré par The Chantels, puis Janis Joplin et The Shangri-Las ;
 Maybe, chanson de 1975 de Split Enz sur l'album Mental Notes ;
 Maybe, simple de 2001 de Toni Braxton ;
 Maybe, un single de Brainstorm (2001) ;
 , un simple de 2003 de Emma Bunton ;
 , simple de 2004 de N*E*R*D ;
 Maybe, chanson de 2007 de Kelly Clarkson, sur l'album My December ;
 , un simple de 2007 de No Angels ;
 Maybe, un simple de 2007 de Opshop ;
 , un simple de 2008 single de Jay Sean ;
 , un simple de Enrique Iglesias ;
 Maybe, chanson de Thom Pace ;
 Maybe, chanson de la comédie musicale Annie ;
 , chanson de Ingrid Michaelson ;
 Maybe, chanson de the Wonderstuff, tiré de Never Loved Elvis ;
 , simple de 2010 de Sick Puppies tiré de l'album Tri-Polar ;
 Maybe, une chanson de Secondhand Serenade ;
 Maybe, chanson de 2014 de Valentina Monetta.

Film 
 Maybe film de Darryl McCane

Topographie 
 Maybe village du Michigan

Autres 
Maybe, un duo de mangaka japonais.